Матадор:
 Матадор — участник корриды
 Матадор, Джесси (род. 1982) — французский певец.

Искусство

Фильм 
 Матадор (фильм, 1960)
 Матадор (сериал, 1978—1982)
 Матадор (фильм, 1986)
 Матадор (фильм, 2005)

Телевидение 
 «Матадор» — телепрограмма.

Музыка 
 Matador — альбом английского рок-музыканта Gaz Coombes.

Транспорт 
 AEC Matador — британский грузовик и артиллерийский тягач, выпускавшийся компанией AEC Motors в 1938—1953 годах.
 Dodge Matador — автомобиль, выпускавшийся компанией Dodge в 1959—1960 годах.
 AMC Matador — автомобиль, выпускавшийся компанией American Motors с 1971 по 1978 год.
 «Матадор» — южноафриканская бронемашина, серийно выпускаемая Иорданией и Азербайджаном.

Бизнес 
 Matador — словацкая компания-производитель резины для автомобилей
 Матадор — марка бытовой техники (Германия, до Первой мировой войны)

Прочее 
 «Матадор» — базовый коктейль с текилой.
 Матадор — город в штате Техас,США.
 Matador Records — лейбл звукозаписи
 «Матадор» — журнал, выходивший с 1995 по 1998.
 Матадор — ручной противотанковый гранатомёт совместной разработки Израиля и Сингапура.
 «Матадор» — прежнее название словацкого футбольного клуба  из города Пухов.

См. также 
 Операция «Матадор»